Nərimankənd – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Nərimankənd – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Nərimankənd – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Nərimankənd – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian